Unser letzter Sommer steht für:

 Unser letzter Sommer (Roman) (Originaltitel The Last Summer (of You & Me)), Roman von Ann Brashares (2008)
 Unser letzter Sommer (Film) (Originaltitel Letnie przesilenie), polnisch-deutscher Film von Michał Rogalski (2015)